Slovo květen může označovat:

 Květen – 5. měsíc v roce
 Květen (časopis)
 Květen (literární skupina)